Le terme béarnaise qui se rapporte au Béarn désigne :
 la sauce béarnaise
 une race bovine : béarnaise (race bovine)
 une race ovine : la basco-béarnaise
 une maison béarnaise
 une danse béarnaise
 une habitante du Béarn

Voir aussi 
 le béarnais, langue vernaculaire.
 La Béarnaise, opéra-comique d'André Messager.